Arthrotardigrada är en ordning av djur. Arthrotardigrada ingår i klassen Heterotardigrada, fylumet trögkrypare och riket djur. I ordningen Arthrotardigrada finns 145 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Arthrotardigrada